Интернационали Феминили ди Палермо 2011 е 24-тото издание на Интернационали Феминили ди Палермо.

Турнирът е част от категория „Международни“ на WTA Тур 2011. Провежда се в Палермо, Италия от 11 до 18 юли. Кая Канепи е победителка от Интернационали Феминили ди Палермо 2010, но не се включва в схемата. Поставената под номер 5 Анабел Медина Гаригес надиграва на финала Полона Херцог с 6 – 3, 6 – 2. В турнира на двойки шампионки от предната година са Алберта Брианти и Сара Ерани, но двете сформират нови двойки. Брианти с партньорка Акгул Аманмурадова претърпява поражение още в първия си мач от бъдещите шампионки – Ерани и Роберта Винчи. Италианките печелят финала срещу Хлавачкова / Закопалова с 2:0 сета.

Поставени тенисистки 
  Флавия Пенета (полуфинал)
  Роберта Винчи (осминафинал)
  Сара Ерани (четвъртфинал)
  Клара Закопалова (четвъртфинал)
  Анабел Медина Гаригес (шампионка)
  Цветана Пиронкова (четвъртфинал)
  Полона Херцог (финал)
  Петра Цетковска (полуфинал)

Схема на сингъл

Финална фаза

Горна половина

Долна половина

Поставени двойки 
  Сара Ерани /  Роберта Винчи (шампионки)
  Андреа Хлавачкова /  Клара Закопалова (финал)
  Мария Кондратиева /  Софи Льофевр (полуфинал)
  Сорана Кърстя /  Андрея Клепач (осминафинал)

Схема на двойки

Външни препратки 
 Схема на сингъл
 Схема на двойки

WTA Тур 2011
Интернационали Феминили ди Палермо